Agoumar, une commune du Centrafrique ;
 Agoumar, une commune du Mali.